Comitatul Butler, conform originalului din limba engleză, Butler County, este numele a opt comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Butler, statul  -- Formate AL -- (Categorie și format)
 Comitatul Butler, statul  -- Formate IA -- (Categorie și format)
 Comitatul Butler, statul  -- Formate KS -- (Categorie și format)
 Comitatul Butler, statul  -- Formate KY -- (Categorie și format)
 Comitatul Butler, statul  -- Formate MO -- (Categorie și format)
 Comitatul Butler, statul  -- Formate NE -- (Categorie și format)
 Comitatul Butler, statul  -- Formate OH -- (Categorie și format)
 Comitatul Butler, statul  -- Formate PA -- (Categorie și format)

Alte articole similare 

 Butler (dezambiguizare)
 Bottle (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii